Трёстур Тоурхалльссон (; 19 марта 1969) — исландский шахматист, гроссмейстер (1996).

В составе сборной Исландии участник 11-и Олимпиад (1988, 1992, 1996—2008, 2012—2014).

Таблица результатов

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 
 

 
 

Шахматисты Исландии